L82 ou L.82 peut faire référence à :

 Albatros L.82, un avion biplace d'école allemand de l'entre-deux-guerres ;
 HMS Meynell (L82), un destroyer de la Royal Navy ;
 Kératose séborrhéique, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres